Рањени орао се може односити на:

 књигу Рањени орао (књига Мир Јам)
 ТВ серију Рањени орао (ТВ серија)
 филм Рањени орао (филм из 2009)
 ТВ филм Рањени орао (филм из 1977)